

Astronomia
 Arnold – cratere meteoritico di Marte

Aziende
 Arnold – casa produttrice di modellistica ferroviario tedesca

Cinema
 Arnold – film del 1973 diretto da Georg Fenady

Geografia
Regno Unito
 Arnold – cittadina del Nottinghamshire
Stati Uniti d'America
 Arnold – census-designated place della Contea di Calaveras, California
 Arnold – census-designated place della Contea di Anne Arundel, Maryland
 Arnold – census-designated place della Contea di St. Louis, Minnesota
 Arnold – città della Contea di Jefferson, Missouri
 Arnold – villaggio della Contea di Custer, Nebraska
 Arnold – città della Contea di Westmoreland, Pennsylvania

Onomastica
 Arnold – variante in diverse lingue del nome proprio di persona italiano Arnaldo

Personaggi fittizi
 Arnold – protagonista de Il mio amico Arnold, interpretato da Gary Coleman
 Arnold – animale di compagnia di Ginny Weasley nel libro Harry Potter e il principe mezzosangue

Persone

Frances Hamilton Arnold – biochimica e ingegnere statunitense
Mal Arnold – attore statunitense
P. P. Arnold – cantante statunitense
Vladimir Igorevič Arnol'd – matematico russo

Pagine correlate
David Arnold (disambigua)
Samuel Arnold
Thomas Arnold